Richard Griffiths puede hacer referencia a:
 Richard Griffiths (1935-), historiador británico.
 Richard Griffiths (1947-2013), actor británico.